Het Belang van Limburg, Vlaams dagblad.
Beroepsvoorbereidend leerjaar, onderdeel van het Belgische onderwijs.
Bijzondere Vrijwillige Landstorm, organisatie (opgericht in 1918) die zich bezighield met handhaving of herstel van de openbare orde en rust in vredestijd.
Bond van Vrije Liberalen, voormalige Nederlandse politieke partij (1906–1921).
Afkorting van Bovenleiding.
 BvL, Bond van Leraren, vakbond in Suriname